Algemene verkiezingen in Uruguay (1922) - combineerde presidentiële en parlementaire verkiezingen
 Algemene verkiezingen in Uruguay (1938) - combineerde presidentiële en parlementaire verkiezingen
 Algemene verkiezingen in Uruguay (1942) - combineerde presidentiële en parlementaire verkiezingen
 Algemene verkiezingen in Uruguay (1946) - combineerde presidentiële en parlementaire verkiezingen
 Algemene verkiezingen in Uruguay (1950) - combineerde presidentiële en parlementaire verkiezingen
 Algemene verkiezingen in Uruguay (1966) - combineerde presidentiële en parlementaire verkiezingen
 Algemene verkiezingen in Uruguay (1971) - combineerde presidentiële en parlementaire verkiezingen
 Algemene verkiezingen in Uruguay (1984) - combineerde presidentiële en parlementaire verkiezingen
 Algemene verkiezingen in Uruguay (1989) - combineerde presidentiële en parlementaire verkiezingen
 Algemene verkiezingen in Uruguay (1994) - combineerde presidentiële en parlementaire verkiezingen
 Algemene verkiezingen in Uruguay (1999) - combineerde presidentiële en parlementaire verkiezingen
 Algemene verkiezingen in Uruguay (2004) - combineerde presidentiële en parlementaire verkiezingen
 Algemene verkiezingen in Uruguay (2009) - combineerde presidentiële en parlementaire verkiezingen
 Algemene verkiezingen in Uruguay (2014) - combineerde presidentiële en parlementaire verkiezingen
 Algemene verkiezingen in Uruguay (2019) - combineerde presidentiële en parlementaire verkiezingen